Esistono più comuni francesi con questo nome:
Ozon (Ardèche)
Ozon (Alti Pirenei)
François Ozon è un regista e sceneggiatore francese.